Die Saison 1994 des Volleyball World Grand Prix war die zweite Ausgabe des Wettbewerbs. Brasilien gewann zum ersten Mal den Titel. Die deutschen Frauen schieden mit nur einem Sieg gegen Taiwan aus.

Modus 
Zunächst gab es eine Qualifikationsrunde mit vier Mannschaften, von denen die besten drei die nächste Runde erreichten. Anschließend fanden jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber China für die Finalrunde, die nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen wurde.

Qualifikation

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde in Shanghai (Volksrepublik China) ausgetragen.

1994
Volleyballveranstaltung 1994